Бутстрэп, бутстрэппинг (,  — «зашнуровка», иногда бутстреп, бутстреппинг) — название некоторых методов и процессов, содержащих принцип повторения и самоподдержки без воздействия извне, с использованием внутренних ресурсов.
 Bootstrap (фреймворк) — свободный набор HTML и CSS инструментов для создания сайтов и веб-приложений
 Bootstrap Protocol (BOOTP) — сетевой протокол, используемый для автоматического получения клиентом IP-адреса, обычно во время загрузки компьютера. 
 Статистический бутстрэп (бутстреп, бутстрэппинг, ) — практический компьютерный метод определения статистик вероятностных распределений
 Бутстрэппинг — способ финансирования небольших фирм посредством высокоэффективного приобретения и использования ресурсов без увеличения акционерного капитала из традиционных источников или заимствования средств в банках